Нина Фёдоровна Даниленко (1937 — 2003) — советский передовик производства в сельском хозяйстве. Герой Социалистического Труда (1973).

Биография 
Родилась 5 октября 1937 года в деревне Ляховичи Шумячского района, Смоленской области в крестьянской семье.

В 1951 году окончила Пневскую семилетнюю школу. С 1951 по 1956 годы работала  рядовой колхозницей сельхозартели «Красная Звезда» Шумячского района.

В 1956 году Н. Ф. Даниленко переехала в деревню Подлужье Мстиславльского района Могилевской области Белорусской ССР и вступила в колхоз «XXI съезд КПСС», овладела рядом животноводческих специальностей, но особенно проявила себя в свиноводстве. Н. Ф. Даниленко умело используя свои знания, передовой опыт и достижения сельскохозяйственной науки, добилась увеличения производства свинины.

8 апреля 1971 года  Указом Президиума Верховного Совета СССР «за отличие в труде и по результатам восьмой пятилетки» Н. Ф. Даниленко была награждена Орденом Ленина.

6 сентября 1973 года  Указом Президиума Верховного Совета СССР «за большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании и проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению производства и заготовок продуктов животноводства в зимний период 1972-1973 годов» Нина Фёдоровна Даниленко  была удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Помимо основной деятельности избиралась членом Мстиславского райкома КПСС и депутатом Мстиславского районного и Красногорского сельского Советов народных депутатов.

После выхода на пенсию жила в деревне Подлужье Могилевской области Республики Беларусь. Умерла в 2003 году.

Награды 

 Медаль «Серп и Молот» (6.09.1973)
 Орден Ленина (8.04.1971, 6.09.1973)
 Медаль «За трудовую доблесть» (22.03.1966)
 Медали ВДНХ

Примечания

Литература 
Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 6: Дадаізм — Застава / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. — Мн.: БелЭн, 1998 г. — 576 с.: іл. ISBN 985-11-0106-0

Делегаты XXIV съезда КПСС
Депутаты сельских советов СССР
Депутаты районных советов Белорусской ССР
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании